

Cinema 
Trio  – film del 1950 diretto da Ken Annakin e Harold French
Trio  – film del 1967 diretto da Gianfranco Mingozzi

Letteratura 
Trio. Storia di due amiche, un uomo e la peste a Messina - romanzo del 2020 di Dacia Maraini

Musica 
 Trio  – il gruppo musicale composto da tre elementi
 Trio  – gruppo musicale tedesco attivo negli anni ottanta
Trio  – album del 1982 dell'omonimo gruppo
 Trio  – album del trio vocale femminile country composto da Emmylou Harris, Dolly Parton e Linda Ronstadt
Trio II  – secondo album del trio Harris-Parton-Ronstadt

Altro 
Il Trio  – gruppo comico italiano attivo negli anni ottanta e novanta, composto da Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Anna Marchesini
Trió  – gruppo etnico brasiliano
Trio – tipo di passeggino che combina le funzioni di passeggino, navicella e seggiolino auto